Населението на Италия според последното преброяване от 2011 г. е 59 433 744 души.

Численост 
Численост според преброяванията на населението:

Региони 

Численост на населението в регионите на Италия, според преброяванията на населението през годините:

Възрастов състав 
(2008)
 0-14 години: 14,03% (мъже 4 302 487 / жени 4 064 556)
 15-64 години: 65,93% (мъже 19 647 451 / жени 19 658 810)
 над 65 години: 20,04% (мъже 4 999 809 / жени 6 946 177)
(2009)
 0-14 години: 13,5% (мъже 4 056 156 / жени 3 814 070)
 15-64 години: 66,3% (мъже 19 530 696 / жени 18 981 084)
 над 65 години: 20,2% (мъже 4 903 762 / жени 6 840 444)

Коефициент на плодовитост 
 2009-1.45

Прираст на населението

Естествен прираст

Етнически състав 
 94 % – италианци
 3 % – европейски народи (предимно албанци, румънци и украинци)
 1,7 % – африкански народи
 1,3 % – други

Религия 
 91 % – католици
 7 % – атеисти
 2 % – мюсюлмани
 1 % – други

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници

Външни препратки